Amplificación es un término que puede aludir a:

Electrónica 
 Amplificador de potencia, o «amplificador de audio».
 Amplificador electrónico, circuito electrónico o etapa de este, cuya función es incrementar la intensidad de corriente y/o la tensión.
 Amplificador

Literatura 
 Amplificatio, es la manera de ampliar un texto utilizando diferentes técnicas

Psicología 
 Amplificación inconsciente, concepto incluido en la psicología analítica de Carl Gustav Jung.

Genética 
 Amplificación génica como aumento en el número de copias de un fragmento de ADN particular.
 Amplificación de ADN, (RCP o PCR) Reacción en cadena.
 Amplificación aleatoria de ADN polimórfico